Али́ Али́ев:
 Алиев, Али Алы оглы (1898 — ?) — звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Али Гасан оглы (род. 1940) — азербайджанский биолог.
 Алиев, Али Зурканаевич (1937—1995) — советский борец вольного стиля.
 Алиев, Али Иманмурзаевич (род 1976) — российский тренер по вольной борьбе.
 Алиев, Али Магомедович (род. 1983) — российский боксёр.
 Алиев, Али Минкаилович (1937—2016) — журналист и политик.
 Алиев, Али Наги оглы (1932—1995) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Али Ханалиевич (род. 1980) — казахстанский футболист.
 Алиев, Али Шарабудинович (род. 2002) — российский тхэквондист. 
 Алиев, Али Энверович (род. 1955) — советский, узбекский, американский физик.